Йон Но́нна Оте́ску (, также ; 15 декабря 1888, Бухарест, Румыния — 25 марта 1940, там же) — румынский композитор, дирижёр и педагог.

Биография 
Окончил Бухарестскую консерваторию (по классу Думитру Кириак-Джорджеску и Альфонсо Кастальди). Совершенствовался по композиции в Париже у Шарля-Мари Видора в Парижской консерватории и у Венсана д’Энди в Schola Cantorum de Paris. В 1921—1940 годах — главный дирижёр Румынской оперы. С 1913 года профессор Бухарестской консерватории, а с 1918 года — также её директор. Среди его учеников Мирча Кириак, Тудор Чортя и другие.

Память 
Его именем названа улица в Бухаресте.

Сочинения 
 музыкальная комедия  / Bubi (1903)
 опера  / Ilderim (1920, на либретто Виктор Ефтимиу)
 комическая опера «Чтение по Матфею» / De la Matei Cetire (завершена ; 1966, Клуж)
 балет «Иляна Косынзяна» / Ileana Cosânzeana (1918, на либретто Марии Румынской)
 балет «Волшебный рубин» / Rubinul Miraculos (1919)
 симфоническая поэма «Легенда о Красной Розе» / La Légende de la Rose Rouge (1910)
 симфоническая поэма «Нарцисс» / Narcisse (1912)
 симфоническая поэма «Время Книда» / Le Temple de Gnide (1914)
 симфоническая поэма для скрипки с оркестром «Чары Армиды» / Vrãjile Armidei (1922)
 скерцо для оркестра  / Din Bătrâni (1913)
 произведения для голоса и фортепиано
 камерная музыка

Награды 
 1913 — 
 1928 — Румынская национальная премия за композиторское искусство

Литература 
 Музыкальный энциклопедический словарь / Гл. ред. Г. В. Келдыш. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — с. 405 — ISBN 5-85270-033-9

Примечания

Ссылки 
 Йон Нонна Отеску на Allmusic

Выпускники Бухарестской консерватории
Выпускники Schola Cantorum de Paris
Выпускники Парижской консерватории
Оперные композиторы Румынии
Балетные композиторы Румынии
Лауреаты премии имени Джордже Энеску